Алекса́ндровка — деревня Среднематрёнского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Стоит на левом берегу реки Матрёнки. На противоположном берегу расположены деревни Коновка и Елизаветинка.

В Александровке есть улица Дружбы; это единственная улица деревни.

Население

См. также 
В Добринском районе есть также:
 Село Александровка
 Деревня Александровка 1-я
 Деревня Александровка 2-я

Примечания 

Населённые пункты Добринского района